Baiyu si bezeichnet folgende Klöster:

das Pelyül-Kloster (tib.:  dpal yul dgon pa; chin. Báiyù Sì 白玉寺) im gleichnamigen Kreis Pelyül (Baiyü) in Karze (Garzê) in Sichuan
das Darthang-Kloster (tib.: dar thang dgon pa) bzw. Pelyül-Darthang-Kloster (tib.: dpal yul dar thang dgon pa; chin. Báiyù Sì 白玉寺) im Kreis Jigzhi (Cigdril) (tib. gcig sgril; chin. 久治县; Pinyin: Jiǔzhì Xiàn) des Autonomen Bezirks Golog der Tibeter im Südosten der chinesischen Provinz Qinghai